Руммельсбург ():

  — район в столице Германии.
  — вокзал в одноимённом берлинском районе.
  — тюрьма, расположенная в одноимённом берлинском районе.
 Руммельсбург — немецкое название польского города Мястко (до 1945: прусская провинция Померания).
  — район в провинции Померания (1724—1945) с райцентром в Руммельсбурге.